Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1955 war die vierte Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Aufgrund der neu eingeführten und übergeordneten II. DDR-Liga wurde sie erstmals im Ligasystem viertklassig, war die höchste Spielklasse im Bezirk und wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) organisiert. Die Bezirksliga Rostock 1955 wurde im Rundenturnier ohne Rückspiel ausgetragen. Selbige Reduzierung der auszutragenden Pflichtspiele dieser Austragungsrunde sollte eine Anpassung des Spielbetriebs der Folgesaison 1956 an das Kalenderjahr ermöglichen – der DFV folgte dem sowjetischen Vorbild. Die „Saison 1955“, in der kein Meister, sondern lediglich ein Sieger ermittelt wurde, war somit eine Übergangsrunde um die Zeit zwischen dem Saisonende 1954/55 im Sommer 1955 und dem Beginn der kommenden Spielzeit im Frühjahr 1956 zu überbrücken. Sie begann am 28. August 1955 und endete am 4. Dezember 1955.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Übergangsrunde dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955